Огневушка-поскакушка:

 Огневушка-поскакушка — сказ П. П. Бажова (1940).
 Огневушка-поскакушка — диафильм, художник Юрий Ракутин (1956).
 Огневушка-поскакушка — диафильм, художник Виталий Маркин (1981).
 Огневушка-поскакушка — советский мультипликационный фильм (1979).